Выборы Президента в Грузии проходят раз в 5 лет.

 Президентские выборы в Грузии (1991)
 Президентские выборы в Грузии (1995)
 Президентские выборы в Грузии (2000)
 Президентские выборы в Грузии (2004)
 Президентские выборы в Грузии (2008)
 Президентские выборы в Грузии (2013)
 Президентские выборы в Грузии (2018)
Президентские выборы в Грузии (2024)